Ла Кањита има више значења:

 Ла Кањита (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Кањита (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањита (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита, Колонија Сан Антонио (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањита (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањита (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику